Бити — фамилия.
 Бити, Зелмо (1939—2013) — американский баскетболист.
 Бити, Мэдисен  (род. 1995) — американская актриса.
 Бити, Мэтт (род. 1993) — американский бейсболист.
 Бити, Томас (Трейси Лагондино; род. 1974) — транссексуал, ставший известным как первый «беременный мужчина».

Топонимы 
 Замок Бити — исторический замок XVI века в регионе Лимузен.
 См. также 
 Битти